Фелипе Алехандро Нуньес Безерра (; 25 февраля 1979, Каракас, Венесуэла) — венесуэльский и чилийский футболист, бывший вратарь футбольных клубов «Палестино» и «Уачипато».

Детство 
Фелипе Нуньес родился 25 февраля 1979 года в Каракасе, Венесуэла. В детстве играл в школьной команде под руководством . В 1991 году его родители развелись, и он переехал в дом своего деда в коммуне Эстасьон-Сентраль в Сантьяго.

Клубная карьера 
Начал свою карьеру в молодёжном клубе «Коло-Коло» в возрасте пятнадцати лет. После банкротства клуба в 2000 году покинул «Коло-Коло» и присоединился к клубу «Артуро Фернандес Виаль».

В середине 2002 года отправился в Мексику вместе с Себастьяном Гонсалесом, который собирался присоединиться к мексиканскому футбольному клубу «Атланте». Однако сам Чамаголь рекомендовал ему присоединиться к клубу «Торос Неса», и тот согласился.

В 2004 году вернулся на родину и присоединился к клубу «Палестино». Играя в клубе, показывал блестящие результаты, а участвуя в чилийской Клаусуре в 2008 году, финишировал в финале и был включен в командную лигу турнира, благодаря футбольному журналу El Gráfico. 5 сентября 2014 года ушел из клуба из-за разногласий с новым тренером Пабло Геде.

22 января 2015 года вступил в клуб «Уачипато».

Сборная 
В 1999 году играл в  в составе молодёжной сборной Чили, а также принимал участие в Олимпийских играх 2000 года в составе сборной Чили.

В 2012 году получил предложение сыграть за сборную Венесуэлы, но отказался.

Примечания

Ссылки 
 Felipe Núñez at Football Lineups
 
 BDFA profile 

Родившиеся в Каракасе
Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Чили по футболу
Игроки ФК «Коло-Коло»
Игроки ФК «Артуро Фернандес Виаль»
Игроки ФК «Торос Неса»
Игроки ФК «Палестино»
Игроки ФК «Уачипато»
Игроки ФК «Депортиво Ла Гуайра»
Игроки ФК «Сантьяго Уондерерс»